Мара́т Рифка́тович Бикма́ев (1 января 1986, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекский футболист. Выступает на позициях полузащитника и нападающего. Игрок ташкентского «Локомотива» и сборной Узбекистана. Этнический татарин. Семикратный чемпион Узбекистана (2002—2004, 2016—2019) и чемпион Казахстана (2013).

Карьера

Клубная 

Профессиональную карьеру начал в ташкентском «Пахтакоре» в 2002 году. За три сезона провёл в составе команды 39 встреч, забив в них четырнадцать мячей. Вместе с «Пахтакором» Бикмаев трижды добивался побед в розыгрыше первенства страны, а также становился обладателем кубка.

В 2004 году Марат перебрался в Россию, заключив контракт с самарским клубом «Крылья Советов». В составе волжан Марат закрепиться не сумел, проведя за полтора года всего пять встреч в первенстве страны, а также две игры в кубке. Принимал участие в первом матче второго квалификационного раунда Кубка УЕФА 2005/06.

В 2007 году пополнил ряды другого волжского клуба — казанского «Рубина», но и здесь он не имел игровой практики. Так и не сыграв ни одного матча в основной команде клуба, Бикмаев покинул Казань и переехал в Нальчик, где выступал в составе местного «Спартака». Дебют Бикмаева в новой команде состоялся 15 марта 2008 года в матче первого тура против раменского «Сатурна». Всего в составе нальчан Марат провёл полтора сезона, 48 раз появлялся на поле, трижды забивал голы. Летом 2010 года Бикмаев достаточно неожиданно расторг контракт с нальчанами и пополнил стан владикавказской «Алании».

В новом клубе дебютировал 15 августа 2010 года в матче против пермского «Амкара». До конца сезона провёл в составе «барсов» ещё двенадцать игр, но это не спасло его команду от выбывания в Первую лигу российского футбола. Это не помешало владикавказскому клубу дойти до финала Кубка страны, что позволило ему выступать в Лиге Европы УЕФА. В данном турнире Бикмаев четырежды выходил на поле, забил один гол.

По окончании сезона 2011/12 контракт с футболистом продлён не был и Марат отправился в Казахстан, став игроком «Актобе». За два сезона в составе актюбинцев Марат провёл 21 матч в чемпионате страны, а также шесть встреч в Кубке, став вместе с клубом чемпионом Казахстана в 2013 году. Но 5 мая в игре с «Тоболом» получил травму (разрыв крестообразных связок колена), был прооперирован в Москве, долго восстанавливался и в конце года покинул клуб.

7 января 2014 года заключил двухлетний контракт с ташкентским «Локомотивом». Дебютировал в новом клубе лишь 1 октября 2014 года, выйдя на замену на 89-й минуте, но через минуту отметился голом. Сыграл за «Локомотив» ещё 4 сезона и стал с ним трижды подряд чемпионом Узбекистана. 26 ноября 2018 в предпоследнем 31-м туре узбекской Суперлиги «Локомотив» победил «Пахтакор» (3:2) и досрочно третий год подряд стал чемпионом Узбекистана, снова обойдя «Пахтакор». Бикмаев забил решающих два гола, принеся своему клубу эту победу.

23 января 2019 года вернулся в родной «Пахтакор».

В сборной 
В национальной сборной дебютировал 31 марта 2004 года в отборочном матче к чемпионату мира 2006 года против сборной Тайваня. Первый гол за сборную Бикмаев забил спустя пять месяцев в матче против Государства Палестина. Ещё один мяч Марат забил 23 июля 2011 года в игре против сборной Киргизии.

Итого: 31 матч / 2 гола; 14 побед, 9 ничьих, 8 поражений.

(откорректировано по состоянию на 7 февраля 2013 года)

Достижения

Командные 
 «Пахтакор»:
 Чемпион Узбекистана (4): 2002, 2003, 2004, 2019
 Обладатель Кубка Узбекистана (4): 2002, 2003, 2004, 2019
 Полуфиналист Лиги чемпионов Азии (2): 2003, 2004.

 «Алания»:
 Финалист Кубка России: 2010/11
 Серебряный призёр ФНЛ (выход в Премьер-лигу): 2011/12.

 «Актобе»:
 Чемпион Казахстана (1): 2013.

 «Локомотив»:
 Чемпион Узбекистана (3): 2016, 2017, 2018
 Серебряный призёр чемпионата Узбекистана : 2014.
 Обладатель Кубка Узбекистана (3): 2014, 2016, 2017
 Обладатель Суперкубка Узбекистана (2015)

Личные 
 Лучший футболист года в Узбекистане (1): 2017

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 2 июня 2017 года)

Источники:
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала FootballFacts.ru
 Статистика выступлений взята со спортивного медиа-портала Sportbox.ru
 Статистика выступлений российского этапа карьеры взята с официального сайта РФПЛ
 Статистика выступлений казахского и узбекского этапов карьеры взята со спортивного медиа-портала Soccerway.com

Примечания 

Футболисты Узбекистана
Футболисты России
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Спартак-Нальчик»
Игроки ФК «Алания»
Игроки ФК «Актобе»
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент